Leiognathus är ett släkte av fiskar. Leiognathus ingår i familjen Leiognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Leiognathus